Села:
 Щербатівка — Житомирська область, Малинська міська громада
 Щербатівка — Кіровоградська область, Новомиргородський район